gmina Chrzanów w pow. chrzanowskim, woj. małopolskie
 gmina Chrzanów w pow. janowskim, woj. lubelskie